Kit Carson peut désigner :
 Kit Carson, un trappeur, explorateur et militaire américain ;

des films qui lui sont consacrés
 Kit Carson, réalisé par Wallace McCutcheon, sorti en 1903 ;
 Kit Carson (en français Amour d'indienne), réalisé par Lloyd Ingraham et Alfred L. Werker, sorti en 1928 ;
 Kit Carson, réalisé par George B. Seitz, sorti en 1940 ;

des lieux nommés en son honneur
 Kit Carson, une ville du Colorado ;
 Kit Carson, un comté du Colorado ;
 Kit Carson Peak, un sommet de la Sangre de Cristo Range au Colorado ;
 Kit Carson Park, un parc à Escondido en Californie ;
 Kit Carson Memorial State Park, un parc à Taos au Nouveau-Mexique.

Kit Carson, une revue de bandes dessinées petit format parue aux éditions Impéria (1956-1986).